Ozu  (小津, Ozu) también ocasionalmente llamado Osu (aunque no de forma conocida) es un personaje ficticio de la serie animada de Nickelodeon: Kappa Mikey. Tiene un hijo que según el es un hijo perdido que es un personaje antropomórfico llamado Guano que tuvo con su esposa Kiyoko en su periodo de adolescencia, Guano también labora en la misma empresa de su padre siendo guionista. Tiene 2 asistentes llamados "Yes Man" que es su asistente personal que lo acompaña en todo momento en la serie y "Yoshi" que es una persona que administra y labora en la empresa de Ozu.

Es un magnate y empresario japonés que es dueño de un edificio entero de su compañía llamada "LilyMu Studios", en la cual el mismo productor y creador de la serie de acción igual llamado "LilyMu" que en el mundo de Kappa Mikey en Japón es considerado una de las series de mayor éxito y audiencia en la televisión japonesa.

Apariencia 

Ozu es una persona adulta (en la cual su edad es desconocida) de apariencia alta de estatura, de complexión delgada y de apariencia muy adulta, debido a que es el fundador y dueño de su propia empresa "LilyMu Studios", Sus rasgos faciales mayormente tienen una apariencia de enojo, alegría, desesperación, entre otros; incluyendo arrugas en su rostro. Su cabello es de entre color blanco y gris, al igual que sus cejas pobladas que tiene, es una persona también de piel blanca.

Siempre viste de un traje color vino y beige oscuro, corbata negra, camiseta blanca, pantalones beige oscuro y zapatos marrones finos.

Personalidad 

La personalidad de Ozu es de distintas personalidades, pero su característica más conocida de Ozu es que es una persona que se considera muy orgullosa debido a su posición alta en la sociedad, también en muchas ocasiones es una persona avara, aunque en algunas ocasiones hace lo posible para hacer marketing y en muchas ocasiones debido a sus gastos y ingresos económicos de su empresa, le hace ver un dolor y sufrimiento el haber gastado presupuestos no necesarios llegandose a enfurecer, mayormente igual es dominante con las personas que lo rodean, suele regañar mucho a sus propios empleados, en especial a Mikey Simon cuando destruye o estropea las grabaciones de LilyMu, y hacer lo que quiere también con Mitsuki y Lily, incluso llegando en un capítulo a llevar a ellas a una habitación de bajos recursos debido a las exigencias de Mikey de que quería vivir en el edificio de Ozu. También en muchas ocasiones es una persona arrogante, agresiva y alegre cuando tiene éxito en algo.

Historía 

No se tiene mucha información acerca de la vida personal de Ozu, pero en Kappa Mikey, en algunos episodios se llegó a ver que fue surfista y cuando era niño, sus padres lo llevaron a que aprendiera karate, también se sabe que fue músico de rock, también de forma graciosa, fue poseído por una maldición de un objeto Tiki pequeño que en su adolescencia encontró cuando aprendia a ser surfista, En su adolescencia se casó con Kiyoko, su actual esposa de Ozu.

Ozu tiene muchas relaciones con muchos empresarios en Japón, También se llegó a ver que su hermano gemelo Brozu llegó un día a LilyMu Studios para poder presentar o reemplazar el programa de LilyMu a su manera, siendo así que incluso compró parte de los derechos de su empresa y colocó a Mikey Simon como el dueño de la empresa. Gracias a esto Ozu aprendió incluso a ser bailador de break dance en su periodo de persona desempleada. También llegó a despedir en un capítulo a su asistente Yes Man, debido a que el mismo creyó que era alguien que arruinaba y destruia las cosas.

Referencias

Enlaces externos 

 Información de Ozu en el Fandom de Kappa Mikey. 

Personajes de Kappa Mikey
Adultos ficticios
Ejecutivos empresarios ficticios
Empresarios ficticios
Millonarios ficticios
Avaros ficticios
Japoneses ficticios
Personajes masculinos en animación
Personajes masculinos en series de dibujos animados